Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по эстафетным гонкам. 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Примечание 
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— — спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (женщины) на сайте IBU 

Эстафета